Bordes:
 Borda del Rei (la Pobleta de Bellveí), borda de la Pobleta de Bellveí (la Torre de Cabdella, Pallars Jussà)
 Borda del Rei (Sossís), borda de Sossís (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Borda del Rei (Toralla): borda del poble de Toralla (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Borda del Rei (Olp): borda del poble d'Olp, del terme municipal de Sort, a la comarca del Pallars Sobirà.
 Partides rurals: Borda del Rei (partida rural), partida rural del poble de Toralla (Conca de Dalt, Pallars Jussà)